Кристиан Стувик Хольм (, род. ) — норвежский шахматист, международный мастер (2015).

Шахматная карьера 
Чемпион Норвегии 2021 г. (разделил 1—2 места с Й. Л. Хаммером и обыграл его на тай-брейке). Бронзовый призёр чемпионатов Норвегии 2015 и 2019 гг.

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 2014 г. (выступал за 3-ю команду) и командного чемпионата Европы 2013 г.

Победитель международного турнира в Кечкемете (2015 г.) и мемориала П. Бенко в Балатонлелле (2020 г.).

Участник чемпионатов мира по рапиду и блицу 2021 г.

Участник индивидуального чемпионата Европы 2022 г.

В командных чемпионатах Норвегии выступает за клуб «Bergen SK». Также выступает в командных чемпионатах Швеции. Участник Кубков европейских клубов 2015 и 2016 гг.

Имеет 3 гроссмейстерских балла (для присвоения звания нужно повысить рейтинг Эло до уровня 2500).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления К. С. Хольма на шахматных олимпиадах
 Выступления К. С. Хольма в командных чемпионатах Европы
 Выступления К. С. Хольма в Кубках европейских клубов

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам